Альгодоналес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 135 км². Население — 5743 человека (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Algodonales
 Ayuntamiento de Algodonales
 Revista Digit@l sobre Algodonales y La Muela

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса